Skarby śniegu – powieść Patricii St. John 
 Skarby śniegu – film z 1980 roku